Пять кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Terrible, в память о захваченном французском призе; ещё три носили это название до захвата:

 HMS Terrible — 26-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1694; захвачен испанцами у мыса Сент-Винсент
 HMS Terrible — 14-пушечный бомбардирский корабль; спущен на воду в 1730
 HMS Terrible — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов в 1747
 HMS Terrible — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1762
 HMS Terrible — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785
 HMS Terrible — деревянный колесный фрегат; спущен на воду в 1845
 HMS Terrible — бронепалубный крейсер типа Powerful; спущен на воду в 1895
 HMS Terrible (R93) — легкий авианосец типа Majestic; спущен на воду в 1944; продан Австралии в 1947, переименован в HMAS Sydney (R17)